In 1916 werd het 25ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. Racing Club werd kampioen. 

Hispano Argentino wijzigde de naam in Club Columbian.

Eindstand

Externe link 
 Argentinië 1916 door Osvaldo José Gorgazzi op RSSSF

Competitievoetbal 1915/16
Argentijns voetbalseizoen